Druida
Druida (RPG)
Druid (World of Warcraft)
Doutor Druida

Localidades

Druid Hills

Desambiguação